Bari Doab, regió del Panjab (doab = entre dos rius; Bari = nom de la regió)
 Canal Bari Doab